Diesel è un nome di famiglia tedesco.

Persone 
Rudolf Diesel, ingegnere tedesco che ha ideato l'omonimo motore.
Eugen Diesel (1889-1970), scrittore tedesco figlio di Rudolf Diesel
Heinz Diesel (* 1942), pittore tedesco
Jürgen Diesel (1926-1993), ambasciatore tedesco
Matthias Diesel (1675-1752), anche Disel o Dißl, architetto
Nathanael Diesel (1692-1745), compositore tedesco-danese

Pseudonimi
Vin Diesel, attore statunitense.
Diesel Washington, attore pornografico statunitense
Maxx Diesel, attore pornografico statunitense
Johnny Diesel (* 1967), nato Mark Lizotte, musicista australiano
 Diesel, uno dei primi nomi d'arte del wrestler Kevin Nash

Astronomia 
 10093 Diesel, asteroide della fascia principale.

Aziende 
 Diesel, marchio di abbigliamento ed accessori.

Cinema
Diesel – film del 1942 diretto da Gerhard Lamprecht
Diesel – film del 1985 diretto da Robert Kramer

Meccanica e chimica 
 Ciclo Diesel, ciclo termodinamico per motori a combustione interna.
 Motore Diesel – diffuso apparecchio di propulsione che utilizza il ciclo Diesel: 
 Gasolio –  le miscele di carburanti normalmente impiegati nei motori Diesel, per estensione erroneamente indicate in modo generico con il termine Diesel

Musica 
 Hell N' Diesel, band metal svedese.
 Diesel, album musicale di Eugenio Finardi.